Vanderlei Eustáquio de Oliveira, ismert nevén Palhinha, (Belo Horizonte, 1950. június 11. –) brazil labdarúgócsatár, edző.

Források 
Palhinha adatlapja a sambafoot.com oldalon 

1950-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Cruzeiro labdarúgói
A Corinthians labdarúgói
Az Atlético Mineiro labdarúgói
A Santos FC labdarúgói
A CR Vasco da Gama labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Brazil labdarúgóedzők
Az América Futebol Clube (MG) vezetőedzői
A CA Mineiro vezetőedzői
A Corinthians vezetőedzői
Az União São João EC vezetőedzői
Az AA Internacional (Limeira) vezetőedzői
A Villa Nova AC vezetőedzői
Élő személyek